Mundo Nuevo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Mundo Nuevo, Juchique de Ferrer, ort, 
 Mundo Nuevo, Coatepec, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar